Semettschino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Semettschino (Pensa), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa

 Semettschino (Tambow, Bondari), Dorf in der Oblast Tambow, Rajon Bondari
 Semettschino (Tambow, Mutschkapski), ländliche Siedlung in der Oblast Tambow, Rajon Mutschkapski